Bilbao kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia General Bilbao, provins, Potosí,

Spanien 

 Bilbao, stad, Baskien, 

Robotskapade Boliviaförgreningar